Sanjo pode referir-se a:

Pessoas
 Sanjo, o 67.º Imperador do Japão
Locais
 Sanjo (Niigata), cidade japonesa da província de Niigata
 Sanjo (Quioto), uma das ruas principais de Quioto
Cultura
 Sanjo, estilo tradicional de música da Coreia
Indústria
 Sanjo, uma marca portuguesa de calçado desportivo

Desambiguação